Ramanauskaitė  ist ein litauischer weiblicher Familienname, abgeleitet vom Vornamen Roman.

Andere Formen 
 Ramanauskas, männlicher Familienname
 Ramanauskienė, weiblicher Familienname (geheiratet)

Personen 
 Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė (* 1950),  Politikerin
 Rita Ramanauskaitė (* 1970), olympische Speerwerferin

Familienname

Litauischer Personenname